Prosjek est un toponyme qui peut désigner :
Prosjek, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Prnjavor et dans la République serbe de Bosnie ;
Prosjek, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Ravno, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.